Борисе́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Борис.

Известные носители 
 
 Борисевич, Алексей Иванович (1880—1953) — русский и советский изобретатель-самоучка, Герой труда.
 Борисевич, Анжелика Ивановна (род. 1995) — белорусская волейболистка.
 Борисевич, Анна Адамовна (1888—2007) — белорусская долгожительница, прожившая 118 лет и 281 день.
 Борисевич, Борис Павлович (Архиепископ Киприан; 1903—1980) — епископ Православной Церкви в Америке, архиепископ Филадельфийский и Пенсильванийский.
 Борисевич, Валентин Алексеевич (1930—2004) — советский и белорусский учёный в области ядерной энергетики.
 Борисевич, Валентина Александровна (Эверт; род. 1946) — советская легкоатлетка, метательница копья.
 Борисевич, Георгий Христианович (Хрисанфович) (1914—1981) — советский футболист.
 Борисевич, Дарья Сергеевна (род. 1990) — белорусская легкоатлетка.
 Борисевич, Екатерина Анатольевна (род. 1984) — белорусская журналистка.
 
 Борисевич, Игорь Владимирович (род. 1963) — российский иммунолог, микробиолог.
 Борисевич, Николай Александрович (1923—2015) — советский и белорусский физик, государственный и общественный деятель.
  (1903—1947) — белорусский советский театральный режиссёр.
 Борисевич, Павел Павлович (Архиепископ Варлаам; 1899—1975) — епископ РПЦ, архиепископ Минский и Белорусский.
 Борисевич, Сергей Владимирович (род. 1967) — российский военный, учёный, биолог и эпидемиолог.
  (род. 1966) — белорусский эссеист, переводчик и художник.

См. также 
 
 Борисявичюс

Примечания